Esta é uma lista de clubes de futebol da Suécia.

Por divisão (masculino)

Primeira divisão (Allsvenskan)
Atualizado até a temporada 2016.
AIK
BK Häcken
Djurgårdens IF
Falkenbergs FF
Gefle IF
GIF Sundsvall
Hammarby IF
Helsingborgs IF
IF Elfsborg
IFK Göteborg
IFK Norrköping
Jönköpings Södra IF
Kalmar FF
Malmö FF
Örebro SK
Östersunds FK

Segunda divisão (Superettan)
Atualizado até a temporada 2016.
AFC United
Assyriska FF
Dalkurd FF
Degerfors IF
Gais
Halmstads BK
IFK Värnamo
IK Frej
IK Sirius
Ljungskile SK
Syrianska FC
Trelleborgs FF
Varbergs BoIS
Åtvidabergs FF
Ängelholms FF
Örgryte IS
|}

Terceira divisão (Division 1)
Atualizado até a temporada 2016.

Terceira divisão Norte (Division 1 Norra)
Akropolis IF
BK Forward
Carlstad United
Enskede IK
IF Brommapojkarna
IFK Luleå
IK Brage
IK Sleipner
Nyköpings BIS 
Piteå IF 
Team TG 
Umeå FC 
Vasalunds IF 
Västerås SK

Terceira divisão Sul (Division 1 Södra)
FC Höllviken
FC Trollhättan
Husqvarna FF
IK Oddevold
Kristianstads FF
Landskrona BoIS
Mjällby AIF
Norrby IF
Oskarshamns AIK 
Prespa Birlik
Qviding FIF
Tvååkers IF
Utsiktens BK
Östers IF
|}

Quarta divisão (Division 2)
Atualizado até a temporada 2016.

Division 2 Norrland
Anundsjö IF
Bodens BK
Friska Viljor FC
Gällivare-Malmbergets FF
Hudiksvalls FF
Härnösands FF
IFK Timrå
Moröns BK
Sandvikens IF
Selånger FK
Skellefteå FF
Söderhamns FF
Valbo IF
Ånge IF

Division 2 Norra Svealand
BKV Norrtälje
FC Gute
Gamla Upsala SK
Håbo FF
IK Franke
Karlbergs BK
Kvarnsvedens IK
Nacka FF
Skiljebo SK
Sollentuna FF
Sundbybergs IK
Syrianska IF Kerburan
Värmdö IF
Västerås IK

Division 2 Södra Svealand
Arameiska/Syrianska Botkyrka IF
Assyriska IF
Eskilstuna City
FC Linköping City
Huddinge IF
IFK Aspudden-Tellus
IF Sylvia
Karlslunds IF
Konyaspor KIF
Motala AIF
Smedby AIS
Södertälje FK
Vimmerby IF
Värmbols FC
|}

Division 2 Norra Götaland
Grebbestads IF
Gunnilse IS
IFK Kumla
IFK Uddevalla
IK Gauthiod
Karlstad BK
Kortedala IF
Lidköpings FK
Rynninge IK
Skoftebyns IF
Skövde AIK
Stenungsunds IF
Vänersborgs FK
Örebro Syrianska IF

Division 2 Västra Götaland
Assyriska BK
Dalstorps IF
Eskilsminne IF
Helsingborgs IF Akademi
Högaborgs BK
Höganäs BK
IS Halmia
Laholms FK
Lindome GIF
Sävedalens IF
Tenhults IF
Torslanda IK
Ullareds IK
Vinbergs IF

Division 2 Södra Götaland
Asarums IF
BK Olympic
BW 90 IF
FC Rosengård
FK Karlskrona
Hässleholms IF
IFK Berga
IFK Hässleholm
IFK Malmö
Kvarnby IK
Lindsdals IF
Lunds BK
Nybro IF
Torns IF
|}

Quinta divisão (Division 3)

Division 3 Norra Norrland
Atualizado até a temporada 2009.
Assi IF
Bergnäsets AIK
Gällivare Malmberget
Hemmingsmarks IF
IFK Kalix
Kiruna FF
Moröns BK
Norsjö IF
Notvikens IK
Ohtanajärvi/Aapua
Sävast AIF
Tegs SK

Division 3 Mellersta Norrland
Atualizado até a temporada 2009.
Alsens IF
Frösö IF
Graninge FF
Härnösands FF
IFK Östersund
IFK Sundsvall
IFK Timrå
Junsele IF
Kubikenborgs IF
Medskogsbrons BK
Sandåkerns SK
Selånger FK

Division 3 Södra Norrland
Atualizado até a temporada 2009.
Brynäs IF FK
Dala-Järna IK
Hudiksvalls ABK
IF Tunabro
IK Huge
Järbo IF
Korsnäs IF FK
Kvarnsvedens IK
Rengsjö SK
Strands IF
Valbo FF
Ytterhogdals IK
|}

Division 3 Norra Svealand
Atualizado até a temporada 2008.
BKV Norrtälje
FC Järfälla
Gamla Upsala SK
Gimo IF FK
IFK Österåkers FK
IK Fyris
Råsunda IS
Spånga IS FK
Storvreta IK
Turebergs IF
Täby IS
Ängby IF

Division 3 Östra Svealand
Atualizado até a temporada 2008.
Boo FF
FoC Farsta
Huddinge IF
IK Tellus
Katrineholms SK FK
Konyaspor KIF
Kvicksunds SK
Oxelösunds IK
Panellinios IF
Segeltorps IF
Vagnhärads SK
Värmdö IF

Division 3 Västra Svealand
Atualizado até a temporada 2008.
Adolfsbergs IK
FBK Karlstad
IFK Kumla FBK
IFK Ölme
IK Franke
Karlslunds IF HFK
Kungsör BK
Köping FF
Strömtorps IK
Västerås BK 30
Örebro SK Ungdom
Örebro Syrianska BK
|}

Division 3 Nordöstra Götaland
Atualizado até a temporada 2008.
Aneby SK
Assyriska IF
Grimsås IF
Gullringens GOIF
Hovslätts IK
Hultsfreds FK
IK Östria Lambohov
Katrineholms SK FK
Mjölby AI FF
Nässjö FF
Ulricehamns IFK
Vimmerby IF

Division 3 Nordvästra Götaland
Atualizado até a temporada 2008.
Finlandia/Pallo IF
IF Väster
IK Kongahälla
Kungshamns IF
Kållereds SK
Romelanda UF
Slottskogen/Godhem IF
Stenungsunds IF
Sävedalens IF
Utsiktens BK
Ytterby IS
Åsebro IF

Division 3 Mellersta Götaland
Atualizado até a temporada 2008.
Byttorps IF
Grimsås IF
IF Heimer
IFK Falköping FF
IFK Mariestad
IK Gauthiod
Mariedals IK
Sandareds IF
Skara FC
Tibro AIK FK
Ulvåkers IF
Åsarp-Trädet FK
|}

Division 3 Sydöstra Götaland
Atualizado até a temporada 2008.
Färjestadens GOIF
Hovmantorp GoIF
IFÖ Bromölla IF
Jämjö GoIF
Kalmar AIK FK
Nosaby IF
Nybro IF
Rydaholms GoIF
Saxemara IF
VMA IK
Växjö Norra IF
Älmhults IF

Division 3 Sydvästra Götaland
Atualizado até a temporada 2008.
IS Halmia
Skene IF
IFK Fjärås
Åstorps FF
Tvååkers IF
Slottskogen/ Godhem IF
Dalen/ Krokslätt
Torekovs IK
IF Väster
IFK Örby
Hinneryds IF
Lerkils IF

Division 3 Södra Götaland
Atualizado até a temporada 2008.
Eslövs BK
FBK Balkan
Kvarnby IK
Stavsten/Ymor FK
Tomelilla IF
Veberöds AIF
Ystads IF FF
|}

Por ordem alfabética 

Å Ä Ö

A 

 AIK
 Akropolis IF
 Alnö IF
 Annelunds IF
 Anundsjö IF
 Arameiska-Syrianska Kultur IF
 Asmundtorps IF
 Assyriska Föreningen
 Avesta AIK

B 

 Betsele IF
 Bodens BK
 Bollnäs GIF
 Bollstanäs SK
 Borens IK
 IK Brage
 IF Brommapojkarna
 Brynäs IF
 Bunkeflo IF
 Bureå IF

C 

 Carlstad United BK

D 

 Degerfors IF
 BK Derby
 Djurgårdens IF

E 

 Edsbyns IF
 Eskilstuna Södra FF
 IF Elfsborg
 Eneby BK
 Enköpings IS
 Enköpings SK
 Enskede IK
 Eskilstuna City FK
 IFK Eskilstuna
 Ersboda SK

F 

 Falkenbergs FF
 IFK Falköping
 Falu BS
 Finlandia/Pallo IF
 IFK Fjärås
 Floda BoIF
 Forssa BK
 BK Forward
 IK Frej
 Friska Viljor FC
 Frövi IK
 Furunäs/Bullmark IK
 IK Fyris
 Färjestadens GoIF
 Fässbergs IF

G 

 GAIS
 Gamla Upsala SK
 Gantofta IF
 Gefle IF
 Gerdskens BK
 Gestrike-Hammarby IF
 Gideonsbergs IF
 Gimonäs CK
 Graninge FF
 Grebbestads IF
 Grimsås IF
 Gröndals IK
 Gullringens GoIF
 Gunnilse IS
 IFK Göteborg

H 

 IF Hagapojkarna
 IS Halmia
 Halmstads BK
 Hammarby IF
 Hammarby TFF
 Haningealliansens FF
 Haparanda FF
 Hedens IF
 IF Heimer
 Helsingborgs IF
 Helsingborgs Södra BIS
 Hemmingsmarks IF
 Herrljunga SK
 Hertzöga BK
 Hjulsbro IK
 Holmalunds IF
 IFK Holmsund
 Hudiksvalls ABK
 Husqvarna FF
 BK Häcken
 IFK Hässleholm
 Högaborgs BK
 Höllvikens GIF
 Hörvikens IF

I 

 Ifö/Bromölla IF
 Infjärdens SK
 Inlands IF

J 

 Jonsereds IF
 FC Järfälla
 Jönköpings Södra IF

K 

 Kalmar AIK
 Kalmar FF
 Karlskrona AIF
 Karlslunds IF
 Kinna IF
 Kirseberg IF
 Kiruna FF
 Kisa BK
 IK Kongahälla
 Korsnäs IF
 Kristianstads FF
 Krokom/Dvärsätt IF
 Kubikenborgs IF
 IFK Kumla
 Kungsör BK
 Köping FF

L 

 Laholms FK
 Landskrona BoIS
 IF Leikin
 Limhamns IF
 Lindome GIF
 Lindsdals IF
 Linköpings FF
 Ljungby IF
 Ljungskile SK
 Ludvika FK
 IFK Luleå
 Luleå SK
 Lundby IF
 Lundens AIS
 Lunds BK
 Lunds SK
 Lärje/Angereds IF

M 

 Malmö Anadolu BI
 Malmö FF
 IFK Malmö
 Marieholms IS
 Markaryds IF
 Matfors IF
 Melleruds IF
 Mjällby AIF
 Mjölby AI
 Morön BK
 Motala AIF
 Myresjö IF

N 

 GIF Nike
 Norrby IF
 IFK Norrköping
 BKV Norrtälje
 Notvikens IK
 Nybro IF
 Nykvarns SK
 Nyköpings BIS
 BK Näset/Höllviken
 Nässjö FF

O 

 Ockelbo IF
 IK Oddevold
 Ope IF
 Oskarshamns AIK

P 

 Piteå IF
 Pol/Svanstein FF
 Påarps GIF

Q 

 Qviding FIF

R 

 Rapa-Nui FK
 Reymersholms IK
 Robertsfors IK
 Rydaholms GoIF
 Rynninge IK
 Rödeby AIF

S 

 Sandareds IF
 Sandsbro AIK
 Sandvikens AIK
 Sandvikens IF
 Saxemara IF
 Segeltorps IF
 IK Sirius
 Skellefteå AIK
 Skene IF
 Skiljebo SK
 Skärhamns IK
 Skövde AIK
 IK Sleipner
 Slottskogen/Godhem IF
 Slätta SK
 Snöstorp Nyhem FF
 IFK Sollentuna
 Spånga IS
 Spårvägens FF
 Stockviks FF
 Storvreta IK
 Strands IF
 Strömtorps IK
 GIF Sundsvall
 IFK Sundsvall
 Sunnanå SK
 Svalövs BK
 Svenljunga IK
 IF Sylvia
 Syrianska IF Kerbura
 Syrianska FC
 Sävast AIF
 Söderhamns FF
 Sölvesborgs GoIF

T 

 Tenhults IF
 IFK Timrå
 Tibro AIK
 Tidaholms GoIF
 Tomelilla IF
 Topkapi IK
 IK Tord
 Torslanda IK
 Trelleborgs FF
 FC Trollhättan
 IFK Trollhättan
 Tyresö FF

U 

 Ulricehamns IFK
 Umedalens IF
 Umeå FC

V 

 Vallentuna BK
 Valsta Syrianska IK
 Varbergs BoIS
 Varbergs GIF
 Vasalund/Essinge IF
 KF Velebit
 Vetlanda FF
 Visby AIK
 Visby IF Gute
 VMA IK
 Värmbols FC
 Värmdö IF
 IFK Värnamo
 Värtans IK
 FC Väsby United
 IFK Västerås
 Västerås IK
 Västerås SK
 Västra Frölunda IF
 Växjö BK
 Växjö Norra IF

W

X

Y 

 Ystads IF
 Ytterby IS

Z

Å 

 Åhus Horna BK
 Åsebro IF
 Åtvidabergs FF

Ä 

 IF Älgarna
 Älvsjö AIK
 Ängelholms FF

Ö 

 Öckerö IF
 IFK Ölme
 Örebro SK
 Örebro SK Ungdom
 Örgryte IS
 Östers IF
 Östersunds FK
 IFK Österåker

Ver também
Campeonato Sueco de Futebol
Seleção Sueca de Futebol

Ligações externas
 
 

Suecia, Clubes de futebol da
Clubes Futebol